Никита Романович Баринов (род. , Москва, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Карьера 
Воспитанник молодежного ЦСКА, Баринов начал профессиональную карьеру в литовской команде «Наглис» в сезоне 2011/2012, однако в феврале 2012 года перешёл в клайпедский «Нептунас». Средние показатели Баринова в сезоне 2012/2013 в 9 матчах Единой лиге ВТБ составили 3,1 очка, 1,6 подбора и 0,9 передачи. В 9 матчах чемпионата Литвы Никита набирал 5,2 очка, 2,2 подбора и 0,6 передачи в среднем за игру.

В феврале 2013 года подписал контракт с подмосковным «Триумфом» до окончания сезона 2012/2013.

Перед началом сезона 2013/2014 Баринов вернулся в Литву, став игроком «Ювентуса». В сезоне 2014/2015 завоевал «бронзу» чемпионата Литвы и Балтийской лиги. Статистика Баринова в чемпионате Литвы: 48 матчей, за игру — в среднем 6,6 очка, 2,7 подбора, 0,5 передачи за 15,3 минуты.

В ноябре 2015 года перешёл в «Рязань», подписав краткосрочный контракт, но с опцией дальнейшего продления соглашения. В феврале 2016 года Баринову поступило предложение от «Зенита», и Никита принял решение перейти в петербургский клуб. В составе «Рязани» Баринов провёл 10 матчей чемпионата Суперлиги, набирая 12,5 очка, 4,4 подбора, 1,0 передачи и 0,5 блок-шота за 25 минут. В Кубке России принял участие в 3 матчах, в среднем набирая 16 очков, 7,7 подборов, 1,7 передачи и 0,7 блок-шота.

В июле 2016 года Баринов подписал однолетний контракт с «Пармой». Перед игрой 1/4 финала Кубка России с «Уралом» Никита был выведен из состава и тренировался по индивидуальной программе, а в январе 2017 года покинул пермский клуб.

В июле 2017 года Баринов вернулся в «Зенит». За 22 матча, проведенных во всех турнирах, Никита набирал 3,4 очка, 1,4 подбора и 0,4 передач в среднем за игру.

В августе 2018 года перешёл в петербургский «Спартак». В составе команды Никита провёл 48 игр, за которые он набирал 8,5 очков, 3,8 подборов, 0,8 передач и выполнил и 0,6 перехватов в среднем за матч.

В октябре 2019 года Баринов стал игроком МБА.

В декабре 2022 года Баринов продолжил карьеру в «Университет-Югре».

Баскетбол 3×3 
В августе 2020 года Баринов принял участие в чемпионат России по баскетболу 3×3 в составе МБА. По итогам турнира московская команда вошла в четвёрку лучших команд, уступив матче за 3 место петербургскому ЦОП-Нева (9:21).

Сборная России 
За свою карьеру Баринов выступал за национальные сборные России в возрасте до 16, до 18 и до 20 лет. Привлекался в состав молодёжной и студенческой сборных России, проходил сборы в расположении национальной команды страны.

В марте 2013 год, для подготовки к летней Универсиаде 2013 года, Баринов был включён а расширенный список кандидатов в студенческую сборную России. По окончании подготовительных сборов, в окончательную заявку сборной Никита не попал.

На летней Универсиаде 2015 года, в составе студенческой сборной России, Баринов стал бронзовым призёром турнира.

В июне 2020 года Баринов получил приглашение в просмотровый лагерь сборной России по баскетболу 3×3.

Достижения

Клубные 
  Бронзовый призёр Балтийской баскетбольной лиги: 2014/2015
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ (2): 2015/2016, 2017/2018
  Бронзовый призёр чемпионата Литвы: 2014/2015
  Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2015/2016, 2017/2018
  Серебряный призёр Суперлиги-1 дивизион: 2018/2019
  Серебряный призёр Кубка России: 2015/2016

Сборная России 
  Бронзовый призёр Универсиады: 2015

Примечания 

Баскетболисты России
Баскетболисты 3×3 России
Игроки БК «Нептунас»
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Ювентус» Утена
Игроки БК «Рязань»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Парма»
Игроки БК «Зенит-2» Санкт-Петербург
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК МБА
Игроки БК «Барнаул»
Игроки БК «Университет-Югра»